Allen (Alabama)
Allen (Arizona)
Allen (Dél-Dakota)
Allen (Kalifornia)
Allen (Kansas)
Allen (Kentucky)
Allen (Louisiana)
Allen (Maryland)
Allen (Michigan)
Allen (Mississippi)
Allen (Nebraska)
Allen (New York)
Allen (Nyugat-Virginia)
Allen (Oklahoma)
Allen (Texas)
Allen (Wisconsin)
Allen Township (egyértelműsítő lap)
Allen megye (egyértelműsítő lap)

Máshol
Allen (Argentína)